Арутуа — коммуна на островах Туамоту во Французской Полинезии. В её состав входят три деревни на трёх атоллах, центр коммуны расположен на одноимённом атолле. Население — 1664 чел. (2017 год).

Административное деление 
Коммуна входит в состав региона Туамоту-Гамбье во Французской Полинезии. Сам муниципалитет включает в себя три населённых пункта:

Примечания 

География Французской Полинезии
Туамоту
Коммуны Франции